Фінал Кубка УЄФА 1997—1998 — фінальний матч двадцять сьомого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став італійський «Інтернаціонале», що обіграв співвітчизників з Риму з рахунком 3-0.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 1997-98 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1997-98 на сайті RSSSF 

1998 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 6 травня
Травень 1998